Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Citi Open 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhjákyní titulu byla Slovenka Magdaléna Rybáriková, která titul opět vyhrála.

Singlový titul získala sedmá nasazená slovenská hráčka Magdaléna Rybáriková, která ve finále porazila Němku Andreu Petkovicovou po dvousetovém průběhu 6–4, 7–6. Připsala si tak premiérový titul sezóny a čtvrtý singlový v kariéře.

Nasazení hráček 
  Angelique Kerberová (čtvrtfinále)
  Sloane Stephensová (1. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (semifinále)
  Alizé Cornetová (semifinále)
  Sorana Cîrsteaová (čtvrtfinále)
  Mona Barthelová (2. kolo)
  'Magdaléna Rybáriková (vítězka)
  Madison Keysová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2013